Župnija Cerklje je lahko:

 Župnija Cerklje na Gorenjskem, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Cerklje ob Krki, Škofija Novo mesto